AEU est un sigle pouvant désigner :
 Approche environnementale de l'urbanisme, un outil de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
 le code AITA pour l’aéroport Abu Moussa.